Boavista Futebol Clube er en fodboldklub, som indtil sæsonen 2007/2008 spillede i den portugisiske superliga. Klubben blev grundlagt i 1903 og er hjemmehørende i Oporto-forstaden Boavista. Hjemmebanen hedder Estádio do Bessa Séc. XXI og har plads til knap 30.000 tilskuere. Spilledragten er sort-hvid-ternet, som et skakbræt.

9. maj 2008 blev klubben tvangsnedrykket fra Den Portugisiske Superliga til 2. Liga. Klubben fik en bøde på 180.000 euro oveni. I den følgende sæson endte klubben på plads 15 og måtte rykke ned i tredje liga Segunda Divisão. Siden 2014 har klubben igen spillet i den portugisiske superliga.

Foruden fodbold har klubben håndbold, atletik, cykling, boksning, karate, volleyball, tennis, skak og svømning på programmet.

Titler 
 Portugisiske mestre: 2001
 Portugisiske pokalmestre: 1975, 1976, 1979, 1992, 1997
 Portugisiske Super-Cup: 1979, 1992, 1997

Historiske slutplaceringer

Kendte tidligere spillere

Europæiske deltagelse

Noter

Weblinks 
 Officielle Webside

Fodboldklubber i Portugal
Porto
Etableret i 1903